Crosara ima više značenja:
 Crosara, Padova
 Crosara, Rovigo
 Crosara, Verona
 Crosara, Vicenza